DISR peut désigner :
Délégué interministériel à la sécurité routière, le DISR, un fonctionnaire d'état français ;
Descent Imager/Spectral Radiometer (DISR), le seul instrument optique de la sonde spatiale Huygens.